Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2015 () — двадцатый розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошел во вторник 3 марта 2015 года в Таллине, в нём встретились финалист Кубка Эстонии сезона 2013/14 «Сантос» и действующий чемпион Эстонии таллинская «Левадия» (номинальный хозяин).

Соперники и стадион 
Данный матч стал первым в истории Суперкубка, где встречались «Левадия» и «Сантос». Так как «Левадия» выиграла золотые медали чемпионата и Кубок Эстонии, то ее соперником стал финалист Кубка страны тартуский «Сантос».

Матч прошел на Спортланд арене в Таллине, которая находится рядом с главным стадионом Эстонии — А. Ле Кок Арена. Покрытие стадиона синтетическое, размер поля 105*68. Вместимость 540 мест.

Подробности

Статистика матча

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2014

Примечания

Ссылки 
 Протокол Superkarikas 2015 на сайте Эстонского футбольного союза
 Протокол матча на сайте footballfacts.ru

Футбол в Европе в 2015 году
Суперкубок Эстонии по футболу
Спорт в Эстонии в 2015 году
События 3 марта
Март 2015 года
Спортивные соревнования в Таллине